

Personnalités 
 Hans von Berlepsch (1850-1915), ornithologue prussien.
 Hans Sittich von Berlepsch (1480-1533), chevalier.

Autres 
 Famille von Berlepsch, famille noble allemande
 Berlepsch, cultivar de pommier

Homonymie de patronyme